Carona (Bergamo), een gemeente in de Italiaanse provincie Bergamo
Carona (Zwitserland), een plaats in Zwitserland die behoort tot het kanton Ticino (district Lugano)